Vengeance aveugle est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 

 Vengeance aveugle, film américain de 1989 ;
 Vengeance aveugle, film néerlandais de 2009, c'est le remake du premier.

Téléfilm 

 Vengeance aveugle, téléfilm de Doug Campbell diffusé en 2011.